Slaget om Fleurus kan avse tre olika slag som utkämpades nära orten Fleurus i Belgien:

Slaget vid Fleurus (1622) under trettioåriga kriget
Slaget vid Fleurus (1690) under pfalziska tronföljdskriget
Slaget vid Fleurus (1794) under franska revolutionskrigen.

Se även
Bataille de Fleurus är titeln på ett musikstycke av tonsättaren Franz Metzger.